Один з класів автомобілів
 Тип зір — білих карликів
 Режим роботи електронного підсилювача